Gerrit Jan van de Werfhorst (Oosterwolde, 1964) is een Nederlands organist en componist.

Levensloop
Gerrit Jan komt uit een muziekale familie. Zijn grootvader was kerkorganist waardoor hij op jonge leeftijd al beslangstelling kreeg voor kerkmuziek en de muziek van Marcel Dupré. Hij volgde zijn eerste orgellessen aan de gemeentelijke muziekschool. Hierna kreeg hij orgelles van Henk van de Maaten en Gerrit 't Hart. Tot slot kreeg hij nog orgelles van Lucas Lindeboom aan de Grote of Sint-Michaëlskerk in Zwolle. In 1993 won hij de tweede prijs van het organistenconcours in Ede. Hij improviseerde hierbij het lied Laat het vrolijk loflied rijzen. Als organisten is hij verbonden aan vele kerken in Zwolle. Daarnaast maakte hij vele psalmbewerkingen in barokstijl.

Bladmuziek
Het kerkelijk jaar
Looft God, looft Zijn naam alom!
U zij de lof in eeuwigheid
Laat zich 't orgel overal
Kerstvariaties
Westminster carillon
Enige gezangen
Kerstmuziek voor orgel
Een dorpswachter in Uw voorhoven
Uit blijde klanken
Met Sions zalen
De gansche wereld geev' Hem eer
Zo leeft de Vorst atloos
Prijst Hem in uw psalmen!
He’s Got the whole world
Zij, die de zee bevaren
Het ruime hemelrond
Laat 's Heeren lof ten hemel rijzen
Mijn God, U zal ik eeuwig loven
Kom, ga met ons
O grote Christus, eeuwig licht
Ruwe stormen mogen woeden
Kerstvariaties 2
Van Passie naar Hemelvaart
Wij treden uw poorten in
Kerstvariaties 3
Houdt de lofzang gaande
Hij die op Gods bescherming wacht
Kerstvariaties 4
Psalmen met tegenmelodie
Concerto
Tot Zijn eer!
Ik kniel aan Uwe kribbe neer
Blijf mij nabij
Geeft dan eeuwig eer
Nu daagt het in het oosten

Nederlands organist
Nederlands componist